Albatro – uccello marino
 Albatro – arbusto o pianta

Altri progetti